Thorsrud ist der Familienname folgender Personen:

 Anker Thorsrud (1912–1982), norwegischer Widerstandskämpfer 
 Arne Thorsrud (1895–1964), norwegischer Botaniker 
 Einar Thorsrud (1923–1985), norwegischer Psychologe und Hochschullehrer 
 Naomi Hasselberg Thorsrud (* 2002), norwegische Schauspielerin